Manet steht für:

 Manet (Považské strojárne), ehemaliger tschechoslowakischer Hersteller von Mofas und Motorrollern

Manet ist der Familienname von 
 Édouard Manet (1832–1883), französischer Maler 

und folgender mit ihm verbundener Personen:
 Auguste Manet (1797–1862), französischer Jurist und Vater von Édouard Manet
 Berthe Manet (auch Berthe Morisot, 1841–1895), französische Malerin, Ehefrau von Eugène Manet und Schwägerin von Édouard Manet
 Eugène Manet (1833–1892), Bruder von Édouard Manet, Sohn von Auguste Manet, Ehemann von Berthe Morisot, Modell verschiedener Maler
 Julie Manet (1878–1966), französische Malerin, Tochter von Berthe Morisot und Eugène Manet, Nichte von Édouard Manet
 Suzanne Manet (1829–1906), französische Pianistin und Ehefrau von Édouard Manet

Siehe auch:
 Werkverzeichnisse von Édouard Manet
 Liste der Pastelle von Édouard Manet
 (11984) Manet, Asteroid

Manet ist der Familienname folgender weiterer Personen: 
 Eduardo Manet (* 1927), kubanischer Schriftsteller
 Gérard Manet (* 1949), französischer Fußballspieler

MANet bezeichnet
 ein selbstkonfigurierendes Funknetz, siehe Ad-hoc-Netz

Abkürzung